Enacrosoma är ett släkte av spindlar. Enacrosoma ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjulspindlar
Enacrosoma